Блюмель — фамилия. Известные носители:

 Блюмель, Ирина Фёдоровна (1922—2008) — советский и российский скульптор.
 Блюмель, Гернот (род. 1981) — австрийский политик.